Osiris — род пчёл из трибы Osirini семейства Apidae.

Распространение 
Ориентальный регион и Неотропика: Аргентина (Corrientes, Misiones); Белиз; Боливия (Cochabamba, El Beni, La Paz, Santa Cruz); Бразилия (Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo); Венесуэла (Aragua); Гайана; Гватемала (Suchitepéquez); Каймановы острова; Колумбия (Amazonas, Caquetá, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo); Коста-Рика (Guanacaste, Heredia, Limón, Puntarenas, San José); Мексика (Chiapas, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosi, Tabasco, Veracruz); Панама (Colón, Panamá); Парагвай (Alto Paraná, Itapúa); Перу (Huánuco, San Martín); Сальвадор; Суринам; Французская Гвиана (Kourou); Эквадор (Esmeraldas, Guayas, Morona Santiago, Napo, Sucumbíos).

Описание 
Клептопаразитический род, представители которого откладывают свои яйца в гнёзда пчёл трибы , например рода . Большинство видов бледно-желтоватые, гладкие и блестящие, и внешне очень похожи на ос. Самки этого рода необычны в наличии удлинённого последнего метасомального стернита, который формирует своеобразные ножны для жала, отличающегося от других пчёл своей значительной длиной.

Классификация 
Известно около 30 видов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Alsina, A. (1989). The tribe Osirini, its scope, classification, and revisions of the genera Parepeolus and Osirinus (Hymenoptera, Apoidea, Anthophoridae). Univ. Kansas Sci. Bull. 54 (1): 1-23 [8, 22] (Key, description).
 Popov, V. V. (1939). Relationships of the genus Osiris F. Smith and its position in the system of bees (Hymenoptera, Apoidea). C. R. (Dokl.) Acad. Sci. URSS 25 (2): 163—166 [163]
 Sandhouse, G. A. (1943). The type species of the genera and subgenera of bees. Proc. U.S. Nat. Mus. 92: 519—619 [580] (Catalog, type species (as Euthyglossa)).
 Shanks, S. S. (1986). A revision of the neotropical bee genus Osiris (Hymenoptera: Anthophoridae). Wasmann J. Biol. 44 (1-2): 1-56 [12-17] (Synonymy, diagnosis, description, key to species).
 Schrottky, C. (1902). Ensaio sobre as abelhas solitarias do Brazil. Rev. Mus. Paul. 5: 330—613.
 Schrottky, C. (1913). La distribución geográfica de los himenópteros argentinos. An. Soc. Cient. Argent. 75: 180—286 [264, 266, 284] (Citation, comparative table).

Ссылки 
 Список таксонов на BioLib

Пчёлы настоящие
Роды пчёл
Паразиты пчёл